Simonian ist eine Transkriptionsvariante des armenischen Familiennamens Simonjan () und Name folgender Personen:
 Adrineh Simonian, Opernsängerin und Regisseurin künstlerischer Pornographie
 Haig Simonian (1955–2022), britischer Wirtschaftsjournalist 
 Hrair Simonian (* 1991), armenischer Schachgroßmeister
 Nariné Simonian (* 1965), armenische Pianistin, Orgelspielerin und Operndirektorin
 Rupert Simonian (* 1991), britischer Schauspieler
 Stepan Simonian (* 1981), deutscher Konzertpianist